«Satellite» () — песня, авторами которой являются американцы Джули Фрост () и Дэйн Джон Гордон (). Песня наиболее известна в исполнении немецкой певицы Лены Майер-Ландрут, победившей с ней на конкурсе «Евровидение 2010», который завершился 29 мая 2010 года в Осло, Норвегия.

Версия Лены занимала первую строчку в чартах семи стран и получила несколько золотых и платиновых сертификаций.

Версия немецкой певицы Дженнифер Браун была также выпущена в качестве сингла, и заняла 34 позицию в германском чарте.

Чарты

По итогам недели

По итогам года

Примечания 

Песни Германии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2010»
Песни — победители «Евровидения»